Kocis oder Kočiš ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Kocis (Pseudonym Bryan Phillips; 1962–2007), US-amerikanischer Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jan Kočiš (* 1990), slowakischer Trialbiker
 Ján Eugen Kočiš (1926–2019), Weihbischof der ruthenischen griechisch-katholischen Kirche in Tschechien
 Róbert Kočiš (* 1973), slowakischer Fußballspieler und -trainer